Cet article est la liste non exhaustive des récompenses et des nominations de Harry Styles.

Harry Styles est un chanteur, auteur-compositeur et acteur anglais qui a remporté 36 prix sur 109 nominations. La carrière musicale de Harry Styles a commencé en 2010 en tant que membre du boys band One Direction, qui ont reçu de nombreux prix et nominations. Styles a remporté trois BMI London Awards pour avoir co-écrit des chansons pour le groupe. À la suite de la pause indéfinie du groupe en 2016, il a signé un contrat de disque solo avec Columbia Records et a sorti son premier single, Sign of the Times l'année suivante. Il a remporté le Brit Awards de la vidéo britannique de l'année et le IHeartRadio Music Awards du meilleur clip musical. Il a sorti son premier album studio éponyme en 2017, ce qui lui a valu le prix ARIA du meilleur artiste international.

En 2019, le deuxième album studio de Harry Styles, Fine Line, a été précédé par la sortie de deux singles, Lights Up et Adore You. Le premier a remporté la meilleure chanson aux Global Awards 2020, tandis que le second a remporté trois nominations aux MTV Video Music Awards 2020. Fine Line a remporté l'American Music Awards pour l'album pop / rock préféré et a reçu des nominations pour l'album britannique de l'année aux Brit Awards et pour l'album international de l'année aux Danish Music Awards et aux Juno Awards. En 2020, Styles a reçu le Billboard Chart Achievement Award lors de la cérémonie des Billboard Music Awards. En 2021 aux  Grammy Awards annuels, Harry Styles a été nominé dans trois catégories, dont le meilleur album pop vocal pour Fine Line et le meilleur clip musical pour Adore You. Le quatrième single de Fine Line, Watermelon Sugar, a remporté la meilleure performance pop solo lors de la même cérémonie, faisant de cette récompense le premier Grammy Awards de Styles.

En dehors de la musique, Harry Styles a joué dans le film de guerre épique de Christopher Nolan, Dunkerque, pour lequel il a reçu deux nominations d'ensemble d'acteur aux Critics' Choice Movie Awards et aux Washington DC Area Film Critics Association Awards. Il est également connu pour son style vestimentaire, pour lequel il a remporté un Fashion Award et six Teen Choice Awards.

Musique

American Music Awards

ARIA Music Awards

BBC Music Awards

Billboard Music Awards

BMI London Awards

BMI Pop Awards

BreakTudo Awards

Brit Awards

British LGBT Awards

Capricho Awards

Danish Music Awards

GAFFA Awards

Global Awards

Grammy Awards

Hungarian Music Awards

IHeartRadio Music Awards

Ivor Novello Awards

Juno Awards

LOS40 Music Awards

Meus Prêmios Nick

MTV Europe Music Awards

MTV Italian Music Awards

MTV Millennial Awards

MTV Millennial Awards Brazil

MTV Video Music Awards

Music Week Awards

Myx Music Award

Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards

Nickelodeon Kids Choice Awards

Nickelodeon Kids Choice Awards México

NME Awards

NRJ Music Awards

Pollstar Awards

Rockbjörnen

Silver Clef Award

Teen Choice Awards

Variety's Hitmakers Awards

Cinéma 
En plus des nominations et récompenses ci-dessous, Harry Styles a aussi été nominé à la cérémonie des Teen Choice Awards (pour le prix du « Choice de la révélation star de cinéma » et « Choice de l'acteur de film estival ») citée supra dans la catégorie musique.

Critics' Choice Movie Awards

National Film Awards UK

Washington DC Area Film Critics Association

Mode 

En plus des nominations et récompenses ci-dessous, Harry Styles a aussi été nominé à la cérémonie des Capricho Awards (pour le prix de "Fashionista Internationale") citée supra dans la catégorie musique.

The Fashion Awards

People's Choice Awards

Notes

Références 

Styles, Harry